Horst Kruse ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Horst Kruse (Historiker) (* 1930), deutscher Historiker
 Horst Kruse (Kältetechniker) (1932–2021), deutscher Kältetechniker und Hochschullehrer
 Horst H. Kruse (* um 1930), deutscher Anglist, Amerikanist und Hochschullehrer